Esistono più monumenti dedicati a Giuseppe Verdi:
 monumento a Giuseppe Verdi a Busseto in provincia di Parma;
 monumento a Giuseppe Verdi a Parma;
 Giuseppe Verdi Monument a Manhattan, New York City.